Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 Георг V становится королём Великобритании
 Сунджон стал последним императором Корейской империи. Далее на 35 лет Корея была аннексирована Японией.
 Мануэл II стал последним королём Португалии. В 1910 году была образована Португальская республика с главой временного правительства Теофилу Брага.

Ниже представлен список глав государств по состоянию на 1910 год.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Ссылки 
 Rulers.org
 Онлайн энциклопедия лидеров стран и территорий

1910
1910 год